Ince – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Ince-in-Makerfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Okręg wyborczy Ince
 Ince Blundell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside

Osoby:
 Clayton Ince – piłkarz pochodzący z Trynidadu i Tobago, grający na pozycji bramkarza
 Paul Ince – angielski piłkarz i występujący na pozycji pomocnika, później trener
 Rohan Ince – angielski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Bury
 Steve Ince – brytyjski twórca gier komputerowych
 Thomas Ince – amerykański producent filmowy, reżyser, aktor i scenarzysta
 Tom Ince – angielski piłkarz grający na pozycji skrzydłowego w Huddersfield Town